Ștefan Ionescu (1881-), rumuński generał
 Ștefan Ionescu (1935-2022), rumuński hokeista